Hind Fraihi, Belgisch journaliste
 Tarik Fraihi, Belgisch politicus, bestuurder en filosoof